Juhász Zsolt (1968) válogatott jégkorongozó
 Juhász Zsolt (1985) vízilabdázó
 Juhász Zsolt (1989) triatlonista
 Juhász Zsolt (1990) kerékpárversenyző
 Juhász Zsolt (?) Harangozó Gyula-díjas táncművész